

Etnologia 
 Tamang – uno dei diversi gruppi etnici del Nepal di origine tibeto-birmana

Persone 
 Ananta Tamang – calciatore nepalese, difensore
 Madan Tamang – politico indiano
 Nangsal Tamang – giocatrice di badminton nepalese
 Ratnajit Tamang – giocatore di badminton nepalese
 Tej Tamang – calciatore nepalese, centrocampista